Kárpótlás - polgári jogi fogalom
 Kárpótlás, ukrán nyelven Карповтлаш, falu Ukrajnában, a Kárpátalján, a Huszti járásban